

Aziende 
 Oakland Motor Car Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1907 al 1931

Geografia 
 Canada
 Oakland – municipalità rurale del Manitoba

 Stati Uniti d'America
 Oakland – capoluogo della Contea di Alameda, California
 Oakland – census-designated place della Contea di Sumter, Carolina del Sud
 Oakland – città della Contea di Orange, Florida
 Oakland – città della Contea di Coles, Illinois
 Oakland – città della Contea di Pottawattamie, Iowa
 Oakland – città della Contea di Warren, Kentucky
 Oakland – città della Contea di Kennebec, Maine
 Oakland – capoluogo della Contea di Garrett, Maryland
 Oakland – città della Contea di Oakland, Michigan
 Oakland – città della Contea di Yalobusha, Mississippi
 Oakland – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Oakland – città della Contea di Burt, Nebraska
 Oakland – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Oakland – città della Contea di Marshall, Oklahoma
 Oakland – città della Contea di Douglas, Oregon
 Oakland – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Oakland – census-designated place della Contea di Lawrence, Pennsylvania
 Oakland – borough della Contea di Susquehanna, Pennsylvania 
 Oakland – township della Contea di Venango, Pennsylvania
 Oakland – città della Contea di Fayette, Tennessee
 Oakland – città della Contea di Burnett, Wisconsin
 Oakland – città della Contea di Douglas, Wisconsin 
 Oakland – città della Contea di Jefferson, Wisconsin